La Engstler Motorsport, nota per motivi di sponsorizzazione come Liqui Moly Team Engstler, è una scuderia automobilistica tedesca con sede a Wiggensbach, in Germania, fondata dal pilota automobilistico Franz Engstler. Specializzata nei campionati di vetture turismo e conosciuta soprattutto per la sua lunga partecipazione al campionato del mondo turismo, attualmente compete nella coppa del mondo turismo e nell'ADAC TCR Germany Touring Car Championship.

Storia

Campionato del mondo turismo

BMW 320i (2005, 2007) 
La scuderia ha debuttato nel neonato WTCC durante la stagione 2005, iscrivendo due BMW 320i alla gara di Macao, affidate a Peter Scharmach e Paul Poon. Mentre Poon non è riuscito a qualificarsi per le gare, Scharmach è riuscito a qualificarsi e a chiudere in 16ª posizione in gara 1, ma è stato costretto al ritiro in gara 2.

Nella stagione 2007 la scuderia si è nuovamente iscritta alla Guia con tre BMW 320i, affidate ai piloti regolari delle ADAC Procar Series Franz Engstler e Andrej Romanov e al pilota locale David Louie. I tre hanno chiuso la prima gara rispettivamente 19°, 24° e 25°; nella seconda gara Engstler si è classificato 16°, mentre Romanov e Louie sono stati costretti al ritiro.

BMW 320si (2008-2010) 

In vista della stagione 2008 la scuderia ha ottenuto la sponsorizzazione della Liqui Moly, azienda tedesca specializzata nella produzione di olii, lubrificanti e additivi. Grazie al nuovo accordo la Engstler Motorsport ha potuto iscriversi come scuderia regolare e acquistare due nuove BMW 320si, alla guida delle quali sono stati confermati Engstler e Romanov. Per le gare in Asia è stata inoltre schierata una BMW 320i, affidata al giapponese Masaki Kano. Solo Engstler ha ottenuto punti validi per la classifica piloti, riuscendo però a classificarsi secondo nel trofeo Yokohama, riservato ai piloti privati. Romanov si è classificato quinto nel trofeo Yokohama, mentre Kano ha chiuso in 21ª posizione. Nella classifica scuderie private la Engstler si è invece classificata seconda, dietro alla Proteam Motorsport.

In vista della stagione 2009 è stato ingaggiato il danese Kristian Poulsen per competere insieme a Engstler come pilota regolare. Sono state inoltre acquistate altre BMW 320si da affidare a piloti locali in gare diverse, arrivando a schierare ben cinque auto nella gara di Macao. Durante la seconda gara di Francia Engstler è stato in testa per diversi giri, prima di scontrarsi con la safety car ed essere costretto al ritiro. Durante la stagione solo Engstler è riuscito a ottenere punti validi per la classifica piloti, classificandosi inoltre terzo nel trofeo Yokohama, nel quale Poulsen ha chiuso sesto, mentre gli altri piloti non sono riusciti a classificarsi. Nel trofeo Yokohama per le scuderie la squadra ha chiuso in terza posizione dietro a SUNRED Engineering e Proteam Motorsport.

Prima della stagione 2010 Poulsen ha deciso di iscriversi al campionato con la sua scuderia personale; per questo motivo è stato ingaggiato Romanov, che ha fatto ritorno alla scuderia dopo un anno. Romanov non ha però potuto prendere parte alla gara del Regno Unito; per questo motivo è stato ingaggiato Tim Coronel per sostituirlo. Per le gare asiatiche sono state schierate altre BMW 320si, che sono state affidate a piloti locali. Ancora una volta solo Engstler ha ottenuto punti validi per il titolo piloti, classificandosi inoltre terzo nel trofeo Yokohama. Romanov ha chiuso nono e Coronel ventesimo, mentre gli altri piloti non hanno ottenuto punti. Nel trofeo Yokohama per scuderie il team ha chiuso in terza posizione dietro a Proteam Motorsport e bamboo-engineering.

BMW 320 TC (2011-2014) 

In vista della 2011 la scuderia ha acquistato due nuovissime BMW 320 TC. Al fianco di Engstler è stato ingaggiato Poulsen, che ha fatto ritorno alla Engstler Motorsport dopo un anno, mentre per le gare asiatiche sono state iscritte delle BMW 320si affidate a vari piloti. La squadra ha inoltre stretto un accordo con la scuderia taiwanese KK Motorsport, proprietaria di una BMW 320 TC, che di fatto è diventata una squadra satellite della Engstler Motorsport. La stagione si è rivelata ricca di successi: Poulsen ha infatti ottenuto il primo podio della scuderia nel WTCC classificandosi terzo nella gara d'Italia, mentre in seguito Engstler ha ottenuto la prima vittoria durante la gara di Germania. Questi successi si sono tradotti anche nelle classifiche, con la scuderia che ha vinto entrambi i trofei Yokohama.

Per la stagione 2012 Charles Ng, che nella stagione precedente aveva gareggiato per il team nelle gare asiatiche, è stato promosso a pilota regolare e per le gare asiatiche è stata schierata anche una BMW 320si affidata a piloti locali. La stagione si è rivelata deludente; Engstler (12º in classifica generale) si è classificato quarto nel trofeo Yokohama, mentre nel trofeo Yokohama per scuderie il team, campione in carica, si è classificata solo settima.

In vista della stagione 2013 sono stati confermati Engstler (sostituito per problemi di salute da Masaki Kano nella gara del Giappone) e Charles Ng accanto alle solite BMW 320si schierate per le gare asiatiche. Anche questa stagione si rivela però deludente, anche a causa della netta inferiorità delle 320 TC rispetto alle più aggiornate Chevrolet Cruze e Honda Civic. Engstler e Ng si sono classificati rispettivamente ottavo e decimo nel trofeo Yokohama, mentre la scuderia ha chiuso undicesima il trofeo Yokohama per le scuderie.

Prima della 2014 la FIA ha introdotto le nuove specifiche TC1 per le vetture del WTCC. La Engstler Motorsport, non essendo riuscita a trovare vetture con le nuove specifiche, ha iscritto le sue due BMW 320 TC alla classe TC2. Accanto a Engstler sono stati ingaggiati Pasquale Di Sabatino per le gare europee, Camilo Echevarría per la gara d'Argentina e Felipe De Souza per le gare asiatiche. La scuderia ha dominato la classe TC2; Engstler ha vinto il trofeo piloti Yokohama (riservato in questa stagione ai piloti TC2), mentre Pasquale Di Sabatino, Felipe De Souza e Camilo Echevarría si sono classificati rispettivamente terzo, quarto e quinto. La scuderia si è invece classificata sesta nel trofeo scuderie Yokohama (riservato anche alle scuderie TC1 private). Al termine della stagione, a seguito dell'esclusione delle vetture con specifiche TC2 dal WTCC, Engstler ha annunciato il ritiro della scuderia dal campionato e il termine della storica alleanza con la BMW.

TCR International Series 
Il 20 novembre 2015, dopo aver abbandonato il WTCC, la scuderia ha annunciato la decisione di iscriversi alle neonate TCR International Series con delle Volkswagen Golf basate sulle già ampiamente collaudate SEAT León Cup Racer, rispettando così la filosofia societaria di utilizzare solo vetture tedesche. Successivamente però, a causa di alcuni ritardi nella preparazione delle Golf, la scuderia ha annunciato che avrebbe iniziato la stagione con delle SEAT León Cup Racer, per poi annunciare che in attesa delle Golf avrebbe portato in pista anche delle Audi TT, per le quali è stata ottenuta una speciale licenza visto che il regolamento prevedeva l'ammissione solo di vetture a 5 porte. Per guidare le due TT è stato ingaggiato, oltre a Engstler, Michail Gračev, mentre al volante della León è stato ingaggiato Lorenzo Veglia. Per la gara di Portimão sono stati ingaggiati al volante delle TT i piloti Audi Nicki Thiim e Kelvin van der Linde, mentre Gračev e passato alla León e Engstler ha lasciato il ruolo di pilota per dedicarsi ai suoi incarichi manageriali. Durante questa gara Thiim ha ottenuto la prima vittoria della scuderia, ma per questo motivo è stata revocata la licenza alle TT. Le Golf sono state consegnate per la gara del Red Bull Ring; una è stata affidata a Gračev, mentre la seconda è stata affidata prima a Pol Rosell per terminare il collaudo, poi al pilota di riserva Tomas Engström e infine a Lorenzo Veglia, mentre la sua León è stata affidata a Guillaume Cunnington.

Per la stagione 2016 la scuderia ha ridotto il suo programma alle due sole Golf, aprendo però contemporaneamente due nuovi programmi nelle TCR Asia Series e nell'ADAC TCR German Touring Car Championship. Al volante della prima auto è stato ingaggiato Davit Kajaia, promosso dalla Coppa europea turismo, mentre al volante della seconda è stato confermato Gračev, che dopo le prime tre gare è stato però ingaggiato dalla WestCoast Racing. Al posto del pilota russo sono stati ingaggiati vari piloti per le gare rimanenti.

Risultati

Deutsche Tourenwagen Meisterschaft

Super Tourenwagen Cup

Campionato europeo turismo

Campionato del mondo turismo

TCR International Series

Coppa del mondo turismo

ADAC Procar Series

Divisione 1

Divisione 2

Coppa europea turismo

ADAC TCR Germany Touring Car Championship

TCR Asia Series

TCR Middle East Series

TCR Malaysia Touring Car Championship

Formula 4 ADAC

Collegamenti esterni
 

Squadre automobilistiche tedesche